Мумба може відсилати до:

Люди 

 Антуан Агбепа Мумба (нар. 1956), конґський співак, танцюрист, продюсер і композитор
 Карл Мумба (нар. 1995), зімбабвійський гравець у крикет, гравець за «Мід Вест Рінос»
 Флоренс Мумба (нар. 1948), замбійський суддя
 Леві Зіліло Мумба (помер у 1945 р.), перший президент Ньясалендського африканського конгресу (NAC)
 Неверс Мумба (нар. 1960), замбійський політик і міністр
 Омеро Мумба (нар. 1989), ірландський актор і співак
 Принц Мумба (нар. 1984), замбійський олімпійський легкоатлет, спеціалізується на дистанції 800 метрів.
 Роберт Мамбо Мумба (нар. 1978), кенійський футболіст, нині тренує шведську команду Dalkurd FF
 Саманта Мумба (нар. 1983), ірландська співачка та актриса
 Вінтер Мумба (помер 1993), замбійський футболіст, член національної збірної
 Віздом Мумба Чанса (1964–1993), замбійський футболіст
 Мумба Мванса (нар. 1982), замбійський баскетболіст
 Мумба Каліфунгва (нар. бл. 1970 р.), замбійський бухгалтер, банкір і виконавчий директор

Місця 

 Печера Мумба, археологічна пам'ятка, розташована в Танзанії поблизу озера Еясі, містить важливі артефакти кам'яного віку
 Храм Мумба Деві, старий індуїстський храм у місті Мумбаї, присвячений богині Мумба

Дивіться також 

 Мумбаї
 Мумбар (село в Пакистані)
 Мумбгар (село в Пакистані)
 Мумбра (передмістя району Тейн в Західній Індії)
 Мумбва (місто в Центральній провінції Замбії)
 У Мумба (Команда Кабадді з Мумбаї)
Замбійські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем